T Северной Короны, (T Coronae Borealis, T CrB) — звезда в созвездии Северной Короны. Она имеет неофициально название Blaze Star (Полыхающая звезда)  и является одной из немногих известных  повторных новых. Как правило, её светимость имеет величину около 10m, что находится вблизи границы разрешения типичных биноклей. Однако за время наблюдения было зарегистрировано две вспышки: первый раз 12 мая 1866 года, когда она достигла светимости 2,0m  и во второй раз 9 февраля 1946 года когда её яркость достигла величины 3,0m. Правда более новая статья (от 2009 года) показывает, что  вспышка 1866 года имела возможное пиковое значение светимости в диапазоне 2,5 ± 0,5.. Но даже когда на пике своей светимости она достигала величины 2,5m, то эта повторная новая уступала по яркости только лишь 163 звездам в ночном небе, а если её светимость достигала величины 2,0m, то тогда она была 109-ой звёздой по яркости. Сама T CrB является спектрально-двойной звездой состоящей из красного гиганта и белого карлика, который обращается вокруг главной звезды с периодом 227,6 дней.

Вспышка 1946 года 
П.П. Паренаго и Б.В. Кукаркин обратили внимание на Новую Северной Короны 1866 г., у которой амплитуда блеска была где-то между большими амплитудами обычных новых и небольшими амплитудами повторных. По их расчетам она должна была повторить вспышку между 1926 и 1966 гг.

9 февраля 1946 года в 5:00 по хабаровскому времени (8 февраля в 19:00 UTC) любитель астрономии, путевой обходчик , во время наблюдения  звёздного неба на разъезде Пера Амурской железной дороги (ст. Шимановская, ныне при городе Шимановске) обнаружил в созвездии Северной Короны невидимую ему прежде звезду величины 1,7m (подобную величину в этом небольшом созвездии имела лишь самая яркая звезда – Гемма). Он сообщил об этом письмом астроному А. А. Михайлову, приложив карту включающего звезду участка звёздного неба и предположив, что эта звезда идентична Новой 1866 года. Профессиональный же астроном Спенсер Джонс сообщил о вспышке этой Новой 9 февраля (по UTC).

Предсказание вспышки Новой в Северной Короне сильно укрепило гипотезу Паренаго и Кукаркина о повторности вспышек обычных новых. Астрономы ждут повторных вспышек других новых звезд, наблюдавшихся в XVII-XIX вв.

Этот пример крайне удачного научного прогноза не так прост, как кажется, с первого взгляда и как его много лет представляли в учебниках и в научно-популярной литературе. Действительно, прогноз основан на свойствах переменных звезд другого типа, с иной природой и энергетикой вспышек (чего не знали Кукаркин и  Паренаго). Далее, T CrB — не вполне типичный представитель повторных новых, с гигантом вместо субгиганта в качестве поставщика вещества, аккрецируемого на белый карлик, а следовательно, с более высоким вкладом этого компонента в суммарный блеск системы и, как следствие, с заниженной амплитудой.

Активность 2016 года 
20 апреля 2016 года, в бюллетене журнала  Sky & Telescope появилось сообщение об устойчивом повышении яркости с февраля 2015 года c величины 10,5m до приблизительно 9,2m. Аналогичное событие наблюдалось в 1938 году, незадолго до вспышки 1946 года. В настоящее время запланированы дальнейшие наблюдения .

Примечания 

Белые карлики
Астрономические объекты, открытые в 1866 году
Объекты HD и HDE
Повторные новые